Искра може да се отнася за някое от следните понятия.

 искра́ – светеща частица
 електрическа искра́ – вид електрически разряд
 И́скра – българско женско име
 „Искра“ – Исторически музей „Искра“, Казанлък

Медии 
 „Искра“ – български вестник, излизал в Казанлък от 1924
 „Искра“ – българско списание, излизало от 1888 до 1897 година
 „Искра (1911 – 1912)“ – българско списание, излизало в Солун от 1911 до 1912 година
 „Искра“ – руски вестник, основан през 1900 г. от Ленин
 „Искра“ – югославски нелегален комунистически вестик

Топоними 
 Искра – село в Област Бургас, България
 Искра – село в Област Габрово, България
 Искра – село в Област Кърджали, България
 Искра – село в Област Пловдив, България
 Искра – село в Област Силистра, България

Вижте също 
 Искрица – село в Област Стара Загора, България
 „Македонска искра“ – вестник, издаван на български и английски език, излизал от 1946 до 1957 година
 „Работническа искра“ – български вестник, излизал в Солун от 1909 до 1911 година